Bollée peut faire référence à :

Famille Bollée 

 Ernest-Sylvain Bollée (1814-1891), fondeur de cloches itinérant (affaire de famille depuis 1715), s'installe au Mans en 1842, inventeur de l'éolienne Bollée, père du suivant et d'Ernest-Jules et d'Auguste-Sylvain :
 Amédée-Ernest Bollée (1844-1917), dit Amédée père, fondeur de cloches à la suite de son père, constructeur automobile et inventeur, père des deux suivants et de Camille :
 Amédée Bollée fils (1867-1926), constructeur automobile et inventeur ;
 Léon Bollée (1870-1913), constructeur automobile et inventeur.

Les entreprises de la famille Bollée  
 L'éolienne Bollée pour le pompage de l'eau, invention d’Ernest-Sylvain Bollée.
 La fonderie Bollée à l'origine itinérante ; depuis 1838 à Saint-Jean-de-Braye près d'Orléans. 
 La fabrique d'automobile de Léon.
 L'horloge solaire Bollée, cadran solaire de précision inventé par Ernest-Sylvain Bollée

L’héritage Bollée  
 L’avenue Bollée, au Mans (Sarthe), là où Ernest-Sylvain installa sa fonderie de cloches en 1842.
 L'ancien stade Léon-Bollée, stade de football de la ville du Mans, qui était le domicile du club professionnel Le Mans Union Club 72.
 Il existe depuis 1932 une avenue Léon-Bollée dans le   de Paris.

Autres personnalités 
 Élodie Bollée (1984-), actrice française,
 Laurent-Frédéric Bollée (1967-), journaliste spécialisé dans les sports mécaniques, scénariste de bande dessinée, lointain neveu d'Amédée Bollée et de Léon Bollée.

Voir aussi 
 

Patronyme français